Trinia lessingii är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gustav Reichenbach. Trinia lessingii ingår i släktet Trinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
lessingii